Cilindru se poate referi la

 Cilindru (geometrie), o suprafață cuadrică tridimensională generată de o dreaptă care păstrează o direcție fixă, dar trece printr-un punct ce descrie o curbă plană 
 Cilindru (algebră), produs cartezian al unei mulțimi cu supermulțimea sa 
 Cilindru motor, spațiul în care un piston își desfășoară cursa 
 Cilindru (motoare cu abur), partea motorului care realizează lucru mecanic 
 Cilindru (computer), unitate de date pe hard drive-ul unui computer